Гравжишковский сельсовет — административная единица на территории Ошмянского района Гродненской области Белоруссии.

Состав 
Гравжишковский сельсовет включает 19 населённых пунктов:

 Блотковщина — деревня.
 Большие Войшнаришки — деревня.
 Борти — деревня.
 Витюли — деревня.
 Воскресенка — деревня.
 Гравжишки — деревня.
 Доржи — деревня.
 Загуровщина — хутор.
 Клевица — деревня.
 Лойти — деревня.
 Луды — деревня.
 Малые Войшнаришки — деревня.
 Павилойти — деревня.
 Подгаи — деревня.
 Рашкутяны — деревня.
 Равгелишки — деревня.
 Руди — деревня.
 Франусино — хутор.
 Щепановичи — деревня.

22 ноября 2012 года Ошмянский районный Совет депутатов решил упразднить хутора Гута и Хованщина.

Примечания

Ссылки 
 Ошмянский райисполком

Сельсоветы Ошмянского района